Vince Vouyer (Lowell, Massachusetts, ) é o nome artístico de John Alex Lefom, um ator pornográfico e diretor norte-americano. Às vezes é creditado como Vince, Vince Voyeur, Vince Voyer ou Vince Voyuer.

Vouyer mudou-se para Los Angeles, Califórnia, em 1989. Apareceu em sua primeira cena de sexo em 13 de março de 1994. Já atuou em mais de 1.000 filmes adultos desde a sua estreia em 1994.

Quando Vouyer entrou pela primeira vez no filme adulto, ele era conhecido por vários anos para o seu cabelo muito longo, o grande tamanho do pênis e corpo esculpido. Estes dias ele mantém um penteado curto.

Prêmios
AVN Award 1996 mais ultrajante Cena de sexo em choque com Shayla LaVeaux e T. T. Boy.
AVN Award 1997 de Melhor Grupo Cena de sexo com Christy Canyon, Tony Tedeschi, e Steven St. Croix para o show

Ligações externas
Entrevista no RogReviews.com 

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Cineastas dos Estados Unidos
Naturais de Lowell (Massachusetts)